Birchagraben steht für folgende geographische Objekte:

 Birchagraben (Gemeinde Gnas), Streusiedlung in der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Birchagraben (Wörthbach), rechter Zufluss des Wörthbachs bei Birchagraben, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark